Analisi – concetto della filosofia
 Analisi – in ingegneria del software, una delle fasi del ciclo di vita del software
 Analisi chimica – concetto della chimica analitica
 Analisi matematica – ramo della matematica che si occupa delle proprietà che emergono dalla scomposizione infinita di un oggetto denso
 Analisi – terapia psicoanalitica

Altri progetti